Licencja X11 – licencja
 X Window System – graficzny system komputerowy